

Patronyme 

 Andrés Barajas Díaz (1941-2006), est un peintre espagnol.
 Rod Barajas (1975-), est un joueur américain de baseball.

Toponyme 

 Barajas est un des vingt-et-un districts de la ville de Madrid.
 Aéroport Adolfo-Suárez de Madrid-Barajas.
 Barajas est une station de métro à Madrid.
 Barajas de Melo est une municipalité espagnole de la province de Cuenca, dans la région autonome de Castille-La Manche.
 Rivilla de Barajas est une commune de la province d'Ávila dans la communauté autonome de Castille-et-León en Espagne.
Patronyme hispanique